een  draaimolen
 de Mallemolen, een in 2010 gerestaureerde poldermolen in Gouda
 de Mallemolen, een verdwenen molen in Den Haag
 de Mallemolen, een hofje in Den Haag, vernoemd naar bovenvermelde molen
 de Mallemolen, een buurtschap in Pekela.
de daar gelegen Mallemolenpolder
 De mallemolen, liedje van Heddy Lester, inzending Eurovisiesongfestival